Mull of Kintyre ():
 Малл-оф-Кинтайр () — мыс, юго-западная оконечность шотландского полуострова Кинтайр.
 Mull of Kintyre — песня в исполнении Пола Маккартни и группы Wings, вышедшая в 1977 году.
 Mull of Kintyre — маяк на полуострове Кинтайр.
  — неофициальное правило в британском кинематографе.